

Nautica 
 Rainbow Warrior – nave mercantile di Greenpeace varata nel 1955 e affondata nel 1985
 Rainbow Warrior (Rainbow Warrior II) – goletta a tre alberi di Greenpeace
 Rainbow Warrior (Rainbow Warrior III) – nave di Greenpeace varata nel 2011

Altro 
 Rainbow Warrior – videogioco del 1989